Keilich ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Keilich (* 1965), deutscher Fernsehregisseur und Drehbuchautor
 Reinfried Keilich (1938–2016), deutscher Schauspieler, Dramaturg und Autor